Peter Šuhel je lahko:

 Peter Šuhel (1933), slovenski elektrikar
 Peter Šuhel (1984), slovenski informatik